Перша ліга Словенії 2009—2010 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вперше здобув Копер.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Марибор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Словенії 2009—2010.
2. З клубу Олімпія було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23/30 травня 2010

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2009–2010
Словенія
Словенія
2009 у словенському спорті
2010 у словенському спорті